Уордсуорт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уордсуорт, Кристофер (1807—1885) — британский англиканский религиозный деятель, епископ, более известный как духовный и научный писатель.
 Уордсуорт, Кристофер (1774—1846) — британский религиозный деятель, англиканский священник, богослов, духовный писатель и издатель, преподаватель.
 Уордсуорт, Уильям (Вордсворт; 1770—1850) — английский поэт-романтик.
 Уордсуорт, Чарльз (1806—1892) — британский англиканский религиозный деятель, епископ Сент-Эндрюса (Шотландия).